Троицкое — село в Баганском районе Новосибирской области. Входит в состав Савкинского сельсовета.

География 
Площадь села — 18 гектар

Население

История 
Основано в 1909 году. В 1928 г. посёлок Троицкий состоял из 76 хозяйств, основное население — украинцы. Центр Троицкого сельсовета Черно-Курьинского района Славгородского округа Сибирского края.

Инфраструктура 
В селе на данный момент не функционирует ничего.

Примечания 

Населённые пункты Баганского района